Passira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Passira (ort), Pernambuco, 
 Passira (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar